Первомайское — село в Бурлинском районе Алтайского края. Входит в состав Бурлинского сельсовета.

История 
С 1984 г. отделение совхоза «Майский».

Население

Примечания 

Населённые пункты Бурлинского района (Алтайский край)